Der Begriff Dipolstrahler wird verwendet
 in der Aeroakustik
 bei der Dipolantenne
 beim Hertzschen Dipol